Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1982 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km 

Weltmeisterin 1978:  / Olympiasiegerin 1980: 

Datum: 22. Februar 1982

Teilnehmer: 62 genannt; 60 gestartet; 60 gewertet;

Quellen 
 Official Results - Women 5 km Cross Country - 1982-02-22, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Women 5km World Championship 1982 Oslo (NOR) - Monday 22.02 auf todor66.com, abgerufen am 15. Mai 2020

10 km 

Weltmeisterin 1978:  / Olympiasiegerin 1980: 

Datum: 19. Februar 1982

Teilnehmer: 60 genannt; 58 gestartet; 58 gewertet;

Quellen 
 Official Results - Women 10 km Cross Country - 1982-02-19, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Women 10km World Championship 1982 Oslo (NOR) - Friday 19.02 auf todor66.com, abgerufen am 15. Mai 2020

20 km 

Weltmeisterin 1978:  / Weltmeisterin 1980: 

Datum: 26. Februar 1982

Teilnehmer: 51 genannt; 50 gestartet; 47 gewertet;

Quellen 
 Official Results - Women 20 km Cross Country - 1982-02-26, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Women 20km World Championship 1982 Oslo (NOR) - Friday 26.02 auf todor66.com, abgerufen am 15. Mai 2020

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1978:  (Taina Impiö, Marja-Liisa Hämäläinen, Hilkka Riihivuori, Helena Takalo)
 Olympiasiegerinnen 1980:  (Marlies Rostock, Carola Anding, Veronika Hesse, Barbara Petzold)

Datum: 24. Februar 1982

Quellen 
 Official Results - Women 4x5 km Relay Race - 1982-02-24, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Women 4x5km Relay World Championship 1982 Oslo (NOR) - Wednesday 24.02 auf todor66.com, abgerufen am 15. Mai 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb